Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Saunier Duval in 2005.

<small>* Andrea Tafi beëindigde, zoals aangekondigd, zijn loopbaan na Parijs-Roubaix.

Wielerploeg in 2005
2005